De enig toegestane partij in een Eenpartijstelsel
 Eenheidspartij (Afghanistan), een Afghaanse politieke partij
 Eenheidspartij (Hongarije), een voormalige Hongaarse partij
 Eenheidspartij (Zuid-Ossetië)